Turniej olimpijski w tenisie stołowym mężczyzn podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro odbył się w dniach od 6 sierpnia do 10 sierpnia 2016 roku w Riocentro.

Kalendarium 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00).

Rozstawieni zawodnicy 
Zawodniczki zostały rozstawione w oparciu o ranking światowy ITTF opublikowany w lipcu 2016 roku przy czym maksymalnie z jednego kraju mogły być dwie zawodniczki.

Pierwszych szesnaście zawodniczek zakwalifikowało się bezpośrednio do trzeciej rundy.

Zawodniczki rozstawione na miejscach od 17 do 32 zakwalifikowały się bezpośrednio do drugiej rundy.

   Yu Fu
 Elizabeta Samara
 Li Qian
 Li Jiao
 Ri Myong-sun
 Polina Michaiłowa
 Chen Szu-yu
 Georgina Póta
 Li Fen
 Tetyana Bilenko
 Kim Song-i
 Shen Yanfei
 Matilda Ekholm
 Li Xue
 Shao Jieni
 Sofia Polcanova

Turniej

Faza medalowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Grupa pierwsza

Grupa druga

Dolna drabinka

Grupa trzecia

Grupa czwarta

Rundy eliminacyjne

Bibliografia 
  
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016